Лига чемпионов КОНКАКАФ 2008/09 — первый розыгрыш главного клубного футбольного турнира КОНКАКАФ, разыгрываемый в формате, подобном Лиге чемпионов УЕФА. Победителем турнира стал мексиканский клуб «Атланте», который получил право представлять КОНКАКАФ на клубном чемпионате мира 2009.

Участники 
В розыгрыше участвовали 24 команды.

1 Так как «Нью-Инглэнд Революшн» прошёл по двум позициям, свободное место занял «Чивас США» как команда, занявшая второе место по результатам регулярного сезона MLS 2007.
2 Так как «Саприсса» выиграла и Инвьерно, и Верано сезона 2007/08, свободное место занял «Алахуэленсе» как команда, занявшая второе место по результатам регулярного сезона Верано 2008.
3 Для выявления какой из клубов попадёт напрямую в групповой турнир проводился плей-офф между победителями Апертуры и Клаусуры.
4 Так как «Фирпо» выиграл и Апертуру, и Клаусуру сезона 2007/08, свободное место занял «Исидро Метапан» как команда, занявшая второе место по результатам регулярного сезона Клаусуры 2008.
5 Так как «Сан-Франциско» выиграл и Клаусуру, и Апертуру сезона 2007/08, свободное место занял «Тауро» как команда-победитель регулярного сезона Апертуры 2008.
6 На клубном чемпионате Карибских островов 2007 не проводился матч за 3-е место, для определения третьего представителя региона был проведён плей-офф между командами-полуфиналистами чемпионата.

Формат 
Жеребьёвка предварительного раунда и группового этапа прошла 11 июня 2008 года.

Предварительный раунд

В предварительном раунде участвовали 16 команд. Перед жеребьёвкой они были разбиты на 2 корзины, команды из одной корзины встречались с командами из другой. Победители прошли в групповой этап.

Групповой этап

В групповом этапе участвовали 16 команд — 8 команд, прошедших напрямую, и 8 команд-победителей предварительного раунда. Жеребьёвка состоялась одновременно с жеребьёвкой предварительного раунда. Команды были разбиты на 4 группы по 4 команды, 2 лучшие команды из группы выходили в плей-офф.

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 26—28 августа, ответные — 2—4 сентября 2008 года.

|}

<div id="7">* Отменён из-за урагана «Густав».<div>

Групповой этап

Группа A 

<div id="8">* Матч «Марафон» — «Саприсса» был из-за наводнения перенесён с 23 октября на 11 ноября 2008 года.<div>.

Группа B 

<div id="9">* Матч «Хьюстон Динамо» — «Фирпо» из-за урагана «Айк» был перенесён с 17 сентября на 26 ноября 2008 года.<div>

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/4 финала 
Первые матчи прошли 24—26 февраля, ответные — 3—5 марта 2009 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 17—18 марта, ответные — 7—8 апреля 2009 года.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 22 апреля, ответный — 12 мая 2009 года. Первоначально ответный матч был назначен на 29 апреля 2009 года, но затем был перенесён в связи со вспышкой гриппа A/H1N1 в Мексике.

|}

<div id="10">* Первоначально ответный матч был назначен на 29 апреля 2009 года, но затем был перенесён в связи со вспышкой гриппа A/H1N1 в Мексике.<div>

Чемпион

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Новости Лиги чемпионов КОНКАКАФ на сайте КОНКАКАФ
 Статистика Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2008/09 на сайте RSSSF

2008/2009
2008 год в футболе
2009 год в футболе